Алекса́ндр Амо́сов:
 Амосов, Александр Александрович (1948—1996) — российский историк, археограф, исследователь Лицевого летописного свода.
 Амосов, Александр Иванович (1918—1944) — Герой Советского Союза.